

Növények és termésük
 eper, Fragaria növénynemzetség; más néven szamóca, illetve termésük neve
 A nemzetségbe sorolt növények magyar nevének része az „eper” v. „szamóca”; e növények nem teljes listája a nemzetségről szóló szócikkben olvasható. 
 eper, Fragaria × ananassa, hibrid növényfaj; folytonérő eper, kerti eper, termesztett eper, ananászeper, illetve termésük neve
 erdei szamóca  (Fragaria vesca), más néven földi eper
 eper, gyümölcs, a Morus (eperfa) növénynemzetségbe tartozó növények termése, többek között lehet:
 a fekete eperfa (Morus nigra) vagy
 a fehér eperfa (Morus alba) termése
 narancseper, a Maclura pomifera növényfaj, valamint termésének neve

Egyéb
 Eper és vér (1970), Stuart Hagmann filmje
 Eper, keresztnév

További információk
 Epernácik Magyarországon (Nyest, 2013. május 14.) – az elnevezési különbségekről